Літієва батарея — первинна електрична батарея, в якій використовується металевий літій або сполуки літію як анод. В залежності від конструкції і хімічних сполук, що використовуються, літієві батареї можуть видавати напругу від 1,5 В (як і у випадку з вуглецево-цинковими або лужними батареями) до приблизно 3,7 В, що вище, ніж у будь-яких інших батарей. Тому потрібно бути уважним, щоб не допускати помилок випадкових замін батарей з робочою напругою 1,5 В на літієві, напруга яких значно більша.

На відміну від літій-іонних батарей, які є акумуляторами, і у яких використовується з'єднання інтеркальованого літію, в літієвих батареях використовується металічний (нуль-валентний) літій. У літій-іонних акумуляторах іони літію перебувають в активних речовинах електродів, а не в металевих пластинах.

Літієві батареї бувають циліндричної і дискової форми.

Історія

Опис 
Літієві батареї мають високі енергетичні характеристики із розширеним діапазоном експлуатаційних можливостей.

Існує цілий ряд літієвих батарей великої ємності (десятки і сотні ампер-годин) спеціального призначення. До сімейства «літієвих батарей» відносяться багато батарей з різними типами катодів і електролітів. Постійний пошук матеріалів електродів і складу електроліту для літієвих батарей призводить до створення батарей з різною хімічною структурою: літій-тіонілхлоридних (LiSOCl2), літій-п'ятиокис ванадію (LiV2O5), літій-двоокис сірки (LiSO2), літій-трьохокис молібдену (LiMoO3), літій-фторид міді (LiCuF2), літій-хромат срібла (LiAg2CrO4), літій-сульфід міді (LiCuS).

Найбільш поширеним типом літієвої батареї, яка широко використовуються в побутових приладах є батарея, в якій як анод використано металевий літій, а діоксид марганцю — як катод, з розчиненою в органічному розчиннику сіллю літію. Тип літієвих батарей на основі літій/оксидів марганцю (Li/MnO2 і Li/Mn2O4) найбільше вивчений і технологічно відпрацьований. Їх ємність нижча, ніж у матеріалів на основі кобальту, але вони дешевші й не вимагають такого складного контролера для керування процесами заряд-розряд.

Висока реактивність літію, вплив вологості повітря на стан електродів
і електроліту визначають підвищену складність при виготовленні батарей, необхідність проведення технологічних операцій у герметичних блоках в атмосфері аргону і сухих приміщеннях. Підвищені вимоги висуваються до герметизації літієвих батарей, — оскільки повинна бути виключена можливість витікання електроліту чи потрапляння всередину повітря і парів води, з метою запобігання виникнення небезпеки пожежі або вибуху батареї. Герметизація літієвих батарей, можлива внаслідок використання хімічних систем, що не виділяють гази в процесі розряду.

Дуже суттєвою перевагою літієвих батарей є їх здатність до тривалого зберігання в стані готовності до роботи. А у поєднанні з дуже малими швидкостями реакцій саморозряду існує можливість зберігати літієві батареї в стані готовності до роботи протягом 5-10 років без необхідності створення спеціальних умов зберігання.

Застосування 
Літієві батареї використовують там, де потрібна висока стабільність робочої напруги протягом багатьох років експлуатації — в годинниках, фотокамерах, калькуляторах, для захисту пам'яті інтегральних схем, у вимірювальних приладах і медичному устаткуванні. У кардіостимуляторах та інших імплантовуваних електричних медичних пристроях для літієвих батарей використовують спеціалізовані літій-йодид батареї розраховані на 15 і більше років.

Літієві батареї забезпечують питому енергію за масою до 330 Вт·год/кг, що приблизно втричі вище, ніж у ртутних і срібно-цинкових, і в чотири рази вище ніж у лужних батарей. Питома енергія за об'ємом у літієвих батарей на 50 % вище, ніж у ртутних, і на 100 % вище, ніж у лужних. Літієві батареї мають менші масові і габаритні показники, великий термін зберігання (досягає 5-10 років і більше).

Літієві батареї мають стабільну напругу в широкому діапазоні розрядних струмів, більш працездатні в ширшому інтервалі температур, ніж лужні батареї.

Літієві батареї первинного типу складають 28 % продажів усіх первинних батарей в Японії, але тільки 1 % всіх продажів батарей у Швейцарії. А у Великій Британії і ЄС — лише 0,5 % всіх продажів разом з батареями вторинних типів.

Небезпеки

Прийом всередину і задуха 
 Див.: Батарея (електрика)#Інші небезпеки

Утилізація

Див. також 
 Номенклатура електричних батарей
 Список типів електричних батарей
 Літій-іонний акумулятор
 Літій-повітряна батарея
 Літій-іонний полімерний акумулятор
 Переробка батарей

Примітки

Джерела

Посилання 
 Літій це нове золото — відео Tokar.ua

Електричні батареї
Літій
Канадські винаходи